Bankya ou Bankia peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Банкя) :
Bankya, localité dans la commune de Sofia, située dans l'oblast de Sofia-ville en Bulgarie ,
Bankya, village de l'obchtina de Tran, situé dans l'oblast de Pernik en Bulgarie ;
en espagnol :
Bankia, conglomérat bancaire en Espagne.